Суперкубок Андорры по футболу () — матч между победителем чемпионата и обладателем Кубка. Если команда делает дубль (выигрывает и чемпионат и Кубок), то тогда матч играется с командой, проигравшей в финале Кубка.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 rsssf.com

Футбол в Андорре
Андорра